Die Ando Securities Open Tokyo 2015 waren ein Tennisturnier für Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 16. bis 22. November 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Kōtō